Miejscowości w USA:
 Penfield – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Penfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Penfield (ang. Penfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain